Лушниково или Лушникова — упразднённая деревня в Гаринском районе Свердловской области России.

Географическое положение 
Располагалась на правом берегу реки Тавда у места впадения в неё ручья Папуя в 89 км к северо-западу от села Таборы и в 321 км к северо-востоку от Екатеринбурга.

Близлежащие населённые пункты: Михайловка, Ананьевка, Солдатка, Назарово.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Гаринского городского округа

Упразднённые населённые пункты Гаринского городского округа